Cerro Azul ("blauer Hügel" in Spanisch und Portugiesisch) ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden:

 Cerro Azul (Misiones), Gemeinde in Argentinien
 Villa Cerro Azul, Ort in Argentinien
 Cerro Azul (Paraná), Gemeinde in Paraná, Brasilien
 Cerro Azul (Cerro Azul), Stadt in der Region Huasteca Baja, Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Cerro Azul (Paso del Macho), Ort in der Region Huasteca Baja, Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Municipio Cerro Azul, Gemeinde in Veracruz, Mexiko
 Distrikt Cerro Azul, Distrikt in der Provinz Cañete, Peru
 Cerro Azul (Cañete), Kleinstadt und Fischerdorf in der Provinz Cañete, Peru

Cerro Azul ist der Name mehrerer Berge:
 Cerro Azul (Chile) (), Vulkan in Chile
 Cerro Azul (Ecuador) (), Vulkan auf der Galapagosinsel Isabela in Ecuador
 Cerro Azul (Panama) (), Berglandschaft in Panama mit dem Cerro Jefe als höchsten Punkt.

Sonstiges:
 Cerro Azul (Honduras), Nationalpark in Honduras
 Cerro Azul 4, Ölquelle in Mexiko 1916–1932, siehe Ölfeld#Rekorde